Акбеит — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акбеит — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Акбеит — село в Райымбекском районе Алматинской области.